Palhavã é a designação de uma zona de Lisboa na área de Sete Rios. Pode referir-se a:
 Palácio de Palhavã — palácio onde está instalada a embaixada de Espanha em Lisboa
 Estação Praça de Espanha — estação do Metropolitano de Lisboa antigamente designada Palhavã
 Clube Desportivo Palhavã — antigo clube de futebol de Lisboa

Ver também 
 Meninos de Palhavã — designação atribuída a três bastardos régios de D. João V, por terem residido no Palácio de Palhavã

Desambiguações de topônimos